James Robert Knox – australijski duchowny
 James Knox – brytyjski kolarz